Зарданашен (, ) — село в Ходжавендском районе Азербайджана.

С начала 1990-ых до 2020 года село находилось на территории, которую контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика и на которую она продолжает претендовать.

История 

В ходе Карабахской войны село перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.  было включено в состав Мартунинского района.

9 ноября 2020 года, в ходе Второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении села Зарданашен.

Примечания 

Населённые пункты Ходжавендского района